Schering Rosenhane kan syfta på:

Personer
 Schering Rosenhane (1609–1663)
 Schering Rosenhane (1685–1738)
 Schering Rosenhane (1754–1812)

Platser 

 Schering Rosenhanes gränd
 Schering Rosenhanes palats